007 peut faire référence à :
 007, le matricule de James Bond, personnage de roman et de cinéma ;
 007, un jeu de mains de la cour de récréation.
 Tyrrell 007, un modèle de Formule 1.
 BAR 007, un modèle de Formule 1.